Los Olivos bezeichnet:

 Los Olivos, Ort in Kalifornien, USA
 Los Olivos (Lima), Stadtbezirk der peruanischen Hauptstadt
 Los Olivos (Albacete), Ort in der Provinz Albacete, Spanien
 Los Olivos (Badajoz), Ort in der Provinz Badajoz, Spanien
 Los Olivos (Barcelona), Ort in der Provinz Barcelona, Spanien
 Los Olivos (Gerona), Ort in der Provinz Gerona, Spanien
 Los Olivos (Castilléjar), Ort in der Provinz Granada, Spanien
 Los Olivos (Pulianas), Ort in der Provinz Granada, Spanien
 Los Olivos (Batres), Ort in der Provinz Madrid, Spanien
 Los Olivos (Villamanta), Ort in der Provinz Madrid, Spanien
 Los Olivos (Murcia), Ort in der Provinz Murcia, Spanien
 Los Olivos (Las Palmas), Ort in der Provinz Las Palmas, Spanien
 Los Olivos (Teneriffa), Ort auf Teneriffa, Spanien
 Los Olivos (Toledo), Ort in der Provinz Toledo, Spanien
 Los Olivos, Distrikt in Lima, Peru